Вовна — фамилия и топоним:

 Вовна, Пётр Алексеевич — командир эскадрильи, капитан, Герой Советского Союза.
 Вовна — село, Шосткинский район, Сумская область, Украина.